Ву́лиця Валенти́ни Терешко́вої — назва різних типів вулиць у населених пунктах України.

Вулиці

Вулиця Валентини Терешкової 
 Вулиця Валентини Терешкової — вулиця у місті Куп'янськ.

Вулиця В. Терешкової 
 Вулиця В. Терешкової — вулиця у місті Чистякове Горлівського району.

Вулиця Терешкової 
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Саки.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Бунге.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Волноваха.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Вуглегірськ.
 Вулиця Терешкової — вулиця у Кіровському районі міста Донецька.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Макіївка.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Сніжне.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Торецьк.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Шахтарськ.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Боково-Хрустальне.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Брянка.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Вознесенівка.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Петрово-Красносілля.
 Вулиця Терешкової — вулиця у місті Чугуїв.

Набережна 
 Набережна ім. Терешкової — набережна у місті Євпаторія.

Провулки 
 Провулок Терешкової — провулок у місті Харцизьк.
 Провулок Терешкової — провулок у місті Брянка.
 Провулок Терешкової — провулок у місті Чигирин.
 Провулок Терешкової — провулок у місті Чугуїв.

Валентина Терешкова